Miejscowości w USA:
 Mocksville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davie
Gminy w USA:
 Mocksville (ang. Mocksville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davie